Siliqua kan syfta på:

 Siliqua, Sardinien – en kommun i Italien
 Siliqua (musslor) – ett släkte av musslor
 Siliqua (mynt) – ett romerskt mynt